«Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Ильиничны Сац» — театр в Москве, первый в СССР постоянный музыкальный театр для детей и юношества. Носит имя основателя — выдающегося деятеля советской культуры Наталии Ильиничны Сац.

История 
Датой рождения театра принято считать 21 ноября 1965 года, когда на сцене Театра эстрады состоялось первое представление детского музыкального театра — премьера оперы М. И. Красева «Морозко».

Изначально театр не имел собственной сцены, но вскоре он переехал в здание бывшей гостиницы «Славянский базар» на Никольской улице (до 1990 года — улица 25 Октября).

В 1979 году театр переехал в собственное новое здание на проспекте Вернадского, построенное специально для него по индивидуальному проекту архитекторов А. Великанова и В. Красильникова. В оформлении интерьеров театра принимали участие палехские художники, в их числе Н. И. Голиков, расписавший Комнату сказок. Здание театра увенчано скульптурой «Синей птицы», являющейся символом театра.

В 1987 году театру присвоено почётное звание академического.

В современном здании театра два зала:
 большой зал — на 1100 мест, с тремя сценами: одна главная и две боковых. В этом зале находится одна из достопримечательностей театра — занавес на тему оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко».
 малый зал — на 300 мест, концертный.

В 2003 году к столетию Н. И. Сац перед зданием театра ей установлен памятник. На памятнике фигура Наталии Сац изображена с двумя детьми в образах Красной Шапочки и Волка.

В 2019 году было принято решение о реконструкции здания театра. На ремонтные работы выделено 1,8 млрд рублей.

Репертуар 
В репертуаре театра — драматические спектакли, оперы и балеты.

 «Волшебная флейта»
 «Волшебник Изумрудного города»
 «Двенадцать месяцев»
 «Дитя и волшебство»
 «Дюймовочка, или чудесный полет»
 «Золотой петушок» (опера-балет)
 «Звероопера»
 «Королевский бутерброд»
 Кошкин дом
 «Лебединое озеро»
 «Любовь к трём апельсинам»
 «Повелитель мух»
 «Путешествия Гулливера» на музыку Алексея Ларина.
 «Стойкий оловянный солдатик»
 «Сказки Андерсена»
 «Путешествие Незнайки»
 «Синяя птица» на музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца.
 «Сказка о царе Салтане»
 «Снежная королева»
 «Сын полка»
 «Щелкунчик»

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола (1976) — за постановку спектаклей «Моя мама», «Волшебная музыка» и театрализованного концерта «За Родину с песней»
 Почётный диплом Московской Городской Думы (10 сентября 2003 года) — за заслуги перед городским сообществом

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Театры, основанные в 1965 году
Появились в 1965 году в России
1965 год в Москве
Здания и сооружения, построенные в 1979 году в Москве
Театры, построенные в 1970-е годы
Театры юного зрителя России
Балетные театры Москвы
Оперные театры Москвы
Гагаринский район Москвы
Лауреаты премии Ленинского комсомола
Здания и сооружения проспекта Вернадского